Академичното етноложко сдружение (АЕС) е независима, неполитическа обществена организация, открита за свободно членуване и обединяваща на доброволни и равноправни начала студенти, докторанти и преподаватели по етнология и други науки, и други лица, които поддържат целите и идеите на организацията, независимо от техния произход, вероизповедание и социална принадлежност. АЕС е юридическо лице с идеална цел, основано на принципа на самоуправлението и определено да извършва дейност в обществена полза, съгласно чл.2 на ЗЮЛНЦ.

Представяне 
АЕС е създадено през 1997 г., ф. дело № 10 948 на Софийския градски съд и пререгистрирано по ЗЮЛНЦ на 20 май 2002 г. АЕС има за цел да осигурява възможности за широка творческа и професионална изява на всички свои членове, съдейства за издигане престижа на професията на етнолога и за популяризиране на етноложката наука, съдейства, подпомага и насърчава различни академични, културно-просветни, социално-икономически и други инициативи и проекти, защитава демократичните принципи и идеите на гражданското общество. АЕС има над 70 члена студенти, докторанти и преподаватели по етнология и други науки. Организацията разполага с богат видеофонд и архив с материали събрани от теренни проучвания и експедиции.

Реализирани проекти 
 „Възможност за развитие на етнотуризма в раиона на Средните Родопи“ – гр. Чепеларе, 1998 г. финансиран от ФОО, фотоизложба;
 „Етноконфесионални отношения между християни и мюсюлмани в Средните Родопи“ – гр. Смолян, Девин, Мадан, 1999 г. финансиран от ФОО, фотоизложба;
 „Малките общности в периоди на криза“, 2000 г. финансиран от МЦПМКВ;
 „Потенциал за реализация на национална младежка евроинтеграционна стратегия и дефиниране ценностните ориентации на младежките субгрупи в контекста на присъединяването на България към ЕС“, 2001 г. финансиран от ДАМС;
 „Мюсюлманските общности в българия (джендър аспекти)“, 2003 г.;
 „Родопско лято 2004“ – фотоизложба по случай 25 години Катедра „Етнология“ и 10 години специалност „Етнология“, 2004 г. с подкрепата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 Фотоизложба – Златоград 2005;
 Фотоизложба – Смолян 2005;
 Фотоизложба – Златоград 2006;
 „Нека всички разберат (за) другостта“ – проект по повод 2007 – Европейска година на равните възможности за всички, фотоизложба

Външни препратки 
 Уебсайт на сдружението
 Европейска година на равните възможности за всички

Неправителствени организации в София
Научни организации в София
Българска етнография